DX, Dx eller dx kan avse: 

 DX-ing – lyssna på radio eller sända långa distanser över radio av amatörer
 DX – 510 i romerska siffror 
 DX – IATA:s kod för Danish Air Transport

Se även
 D-Generation X – ett professionellt wrestlinglag i World Wrestling Entertainment
 DirectX – en API (application programming interface) för spelprogrammering, skapat av Microsoft